DG est un sigle pouvant désigner :

Dance génération, un groupe de danse electro ;
Deutsche Grammophon, un label de disques classiques ;
Directeur général ;
Direction générale comme dans DGEMP ou  DGUHC ;
Dispositions générales ;
Dolce et Gabbana, une société de prêt-à-porter de luxe ;
Charles de Gaulle (1890-1970), homme politique français ;
David Guetta (1967-), platiniste français.

Physique

dg, l'unité de mesure décigramme, sous-multiple du gramme qui équivaut à 0,1 g.